Johannes Johannis, latinisering för Johan, Hans, Jan eller Jöns Johansson, Hansson, Jansson eller Jönsson, kan avse:
 Johannes Johannis (munk), se Vadstena kloster
 Johannes Johannis Anthelius 
 Johannes Rudbeckius
 Johannes Hofverberg
 Jöns Rönbeck

Se även
 Johan Johansson
 Johan Hansson (olika betydelser)
 Johan Jönsson
 Hans Johansson
 Hans Hansson
 Jan Johansson (olika betydelser)
 Jan Jönsson